Lichtbundel (licht), een strook licht
 Lichtbundel (liederenbundel), bundel met 179 evangelische liederen